Департамент Лайши  () — департамент в Аргентине в составе провинции Формоса.

Территория — 3480 км². Население — 17063 тыс.человек. Плотность населения — 4,90 чел./км².

Административный центр — Сан-Франсиско-де-Лайши.

География
Департамент расположен на юго-востоке провинции Формоса.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Формоса
на востоке — с Парагваем
на юго-востоке — с провинцией Мисьонес
на юго-западе — с провинцией Чако
на западе — с департаментом Пиране

Административное деление
Департамент включает 4 муниципалитета:

Мисьон-Сан-Франсиско-де-Лайши
Хенераль-Мансилья
Эррадура
Вилья-Эсколар

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Формоса